Дублянский — фамилия; имеет женскую форму Дублянская.
 Дублянские — дворянский род, выходцы из казацкой старшины Гетманщины, происходившей из древней киевской шляхты.
 Дублянский, Александр Павлович (1713—ум. после 1784) — генеральный судья Войска Запорожского, действительный статский советник.
 Дублянский, Анатолий Захарович (1912—1997) — епископ Украинской Автокефальной Православной Церкви в Диаспоре в юрисдикции Константинопольского патриархата.
 Дублянский, Виктор Николаевич (1930—2012) — советский и украинский геолог, спелеолог, доктор геолого-минералогических наук (1972), профессор. Исследователь около 1000 карстовых полостей, руководитель 46 научных экспедиций, десятков спортивных мероприятий; автор более 520 научных работ.